Het Nederlands kampioenschap dammen van 1954 telde 14 deelnemers. Piet Roozenburg, Jan Bom en Pieter Bergsma behaalden alle drie 18 punten. Om te bepalen wie van de drie zich Nederlands kampioen dammen mocht noemen werd er een driekamp georganiseerd. De eindstand hiervan was: Roozenburg (7 punten), Bom (4 punten), Bergsma (1 punt). Hierdoor won Piet Roozenburg voor de vierde keer in zijn sportieve loopbaan de nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1954